Laranjal ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Laranjal (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Laranjal (Paraná), Bundesstaat Paraná 
 Laranjal do Jari, Bundesstaat Amapá
 Laranjal Paulista, Bundesstaat São Paulo